Adoniscus är ett släkte av kräftdjur. Adoniscus ingår i familjen Olibrinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Adoniscus